Sankt Olai Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Olai Sogn (Hjørring) – et sogn i Hjørring Kommune og i Hjørring Søndre Provsti
 Sankt Olai Sogn (Helsingør) – et sogn i Helsingør Kommune og i Helsingør Domprovsti